Засе́та, Зассетика́у ( - "селение Зассеевых", ) — село на Кавказе, входит в Дзауский район Южной Осетии (Онский муниципалитет края Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия Грузии).

Расположение 
Село расположено на расстоянии 130 м до селения Фасраг, до селения Часавал — 120 м, до селения Бзита — 200 м, до города Квайса — 300 м.

Население 
Селение населено осетинами. Село является родовым селом фамильной группы Зас(с)еевых. 

В Дзауском районе Южной Осетии в селе Коз имеется квартал Зассети кау, населенный в том числе представителями фамильной группы Зас(с)евых.

В Знаурскои районе Южной Осетии находится село Вахтана (Терегуанский сельский совет), которое одновременно носит название Зассета.

Ссылки 
 Засета

Примечания 

Населённые пункты Дзауского района